Bernadette Brégeon (1964-), kayakiste française ;
 Bernard Brégeon (1962-), kayakiste français ;
 Maud Bregeon (1991-), députée des Hauts-de-Seine.